Уве Лулис (), 6 декабря 1965 г., Германия)) — немецкий гитарист, композитор и продюсер. Известен своим участием в немецких хэви-метал группах Grave Digger, Rebellion, а с 2015 года — как новый гитарист известной немецкой метал-группы Accept.

Биография 
В 90-х годах он попал в серьезную аварию на своем мотоцикле с долгими последствиями — Уве перенес 13 операций на ноге и провел на костылях в общей сложности около 4-х лет.

В апреле 2015 года Уве, наряду с новым американским барабанщиком Кристофером Уильямсом, становится новым участником группы Accept, заменив ушедших в конце 2014 года Германа Франка и Штефана Шварцманна соответственно.
До того Уве также 2 года исполнял обязанности гитарного техника Вольфа Хоффманна.

Участвовал как гостевой музыкант при записи альбома Unification группы Iron Savior, в частности, сыграл соло в песне The Battle. Продюсирует многие немецкие метал-группы.

Также занимается написанием музыки к различным немецким фильмам.

Дискография

Grave Digger 
 Stronger Than Ever (1986)
 The Reaper (1993)
 Heart of Darkness (1995) 
 Tunes of War (1996) 
 Knights of the Cross (1998)
 Excalibur (1999)

Rebellion 
 Shakespeare's Macbeth - A Tragedy in Steel (2002)
 Born a Rebel (2003)
 Sagas of Iceland - The History of the Vikings - Volume I (2005)
 Miklagard - The History of the Vikings - Volume II (2007)
 The Clans Are Marching (2009)
 Arise: From Ginnungagap to Ragnarök - The History of the Vikings Volume III (2009)

Giftdwarf 
 Giftdwarf (2011)

Accept 
 The Rise of Chaos (2017)
 Too Mean to Die (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музыканта
 Уве Лулис на сайте Encyclopaedia Metallum
 Уве Лулис на Facebook.com

Музыканты хеви-метала
Гитаристы Германии
Бас-гитаристы Германии
Композиторы Германии
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Музыканты Accept